Jane Collymore – ex pallavolista statunitense
 Jill Collymore – pallavolista statunitense
 Stan Collymore – ex calciatore inglese